Александр Васильевич Каныгин (10 января 1936 — 28 января 2020) — советский и российский геолог, доктор геолого-минералогических наук (1987), профессор (1988), член-корреспондент Российской академии наук (1991) по специальности «геология нефти», секция наук о Земле. Специалист в области палеонтологии, стратиграфии, палеобиогеографии, палеоэкологии, эволюционной биологии, региональной геологии Сибири, автор и соавтор более 300 научных публикаций, в том числе 2 персональных и 9 коллективных монографий.

Биография 
Родился 10 января 1936 года в Омске, в 1960 году окончил геологический факультет Московского государственного факультета им. М. В. Ломоносова. В 1960—1962 годах Каныгин А. В. работал в геолого-съемочной партии Новосибирского территориального геологического управления. В 1962 году поступил в аспирантуру Института геологии и геофизики СО АН СССР. В 1965 году Каныгин Александр Владимирович защитил кандидатскую диссертацию, в 1987 — докторскую диссертацию. Вся творческая жизнь А. В. Каныгина связана с этим институтом, где он прошел путь от младшего научного сотрудника до главного научного сотрудника института (2009). А. В. Каныгин руководил лабораторией микропалеонтологии (1975—1995), палеонтологии и стратиграфии палеозоя (1995—2009), занимал пост научного руководителя отдела палеонтологии и стратиграфии Института геологии и геофизики СО АН СССР (с 1992 года Институт геологии нефти и газа Объединенного института геологии, геофизики и минералогии, с 2006 года Институт нефтегазовой геологии и геофизики имени А. А. Трофимука СО РАН) с 1987 года.

Профессор (1988), заведующий кафедрой исторической геологии и палеонтологии (с 1999 года) Новосибирского государственного университета.

Научная деятельность 
Наиболее важные научные результаты Каныгиным Александром Васильевичем получены при изучении остракод, биостратиграфии и палеогеографии ордовика Верхояно-Чукотской складчатой области, которые стали основополагающими для этого региона, по экостратиграфии, палеоэкологии, палеобиогеографии Сибирской платформы, региональной геологии Западной Сибири.

А. В. Каныгин был одним из организаторов и наиболее активных разработчиков нового поколения региональных стратиграфических схем позднего докембрия и фанерозоя Сибири, что позволило обеспечить современной кондиционной стратиграфической основой геолого-съемочные, поисково-разведочные и другие виды регионально-геологических работ на этой территории.

С начала 90-х годов в рамках нового биогеологического направления А. В. Каныгин разрабатывал концепцию экологических закономерностей эволюции биосферы. С этих позиций им дано обоснование причин и эволюционных последствий ордовикского феномена взрывного роста биоразнообразия, доказана уникальность этого периода как переломного этапа в эволюции биосферы, когда впервые сформировалась глобальная трофическая система в океаническом секторе биосферы и возникли геологические и биологические предпосылки массовой колонизации суши в последующие эпохи.

Последние публикации

Примечания

Ссылки 
 А. В. Каныгин на сайте ИС АРАН
 А. В. Каныгин на сайте ИНГГ СО РАН 
 А. В. Каныгин на сайте НГУ 

Геологи СССР
Геологи России
Члены-корреспонденты РАН